Sopot ist der Name folgender Orte:

 Sopot, Ostseebad an der Danziger Bucht, Polen
 Sopot (Belgrad), Vorstadtbezirk von Belgrad, Serbien
 Sopot (Kosovo), Dorf im Kosovo
 Sopot (Bulgarien), Stadt in der Oblast Plowdiw, Bulgarien
 Sopot (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj, Rumänien
 Sopot (Zagreb), Siedlung in Novi Zagreb

Sonstiges:
 Sopot-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis